Na maçonaria, uma Grande Loja é uma confederação composta de no mínimo três Lojas Maçônicas que trabalham em um mesmo Rito Maçônico. Existem, no entanto, Grandes Lojas onde congregam Lojas que se dedicam a outros Ritos, que comumente denominam-se Grandes Orientes.

Historia 

O termo surgiu na Idade Média, na Alemanha. Eram confrarias, onde os trabalhadores se reuniam, também conhecidas como corporação de ofícios,  steinmetzen, e serviam para regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades que contavam com mais de 10 mil habitantes. Essas unidades de produção artesanal eram marcadas pela hierarquia (mestres, oficiais e aprendizes) e pelo controle dos segredos das técnicas do oficio. Com o crescimento das lojas, foi necessário instituir uma loja que centralizasse e unificasse todas as outras, daí então cunhou-se a primeira Loja Principal, ou Grande Loja. O crescimento continuou e a necessidade de mais organismos centralizadores foi crescendo e foram criadas mais cinco Grandes Lojas. Em Colônia, Estrasburgo, Viena, Zurique e Magdeburgo. Depois da Constituição de Anderson, cada região pode ter apenas uma Grande Loja. Hoje, para cada estado há uma Grande Loja.

No Brasil 
Em 1816 Pernambuco detinha um grande número de Lojas, por isso instituiu-se a primeira Grande Loja do Brasil, a Loja Provincial, filiada ao Governo Supremo. Treze anos antes do Grande Oriente do Brasil. Teve como primeiro Grão-Mestre Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, um dos principais organizadores da Revolução Pernambucana em 1817. 

Maçonaria
Terminologia maçónica
Obediências maçónicas